Friedenskirche steht für:
 Friedenskirche (Konfession), christliche Glaubensgemeinschaften, die sich zum Pazifismus bekennen
 Friedenskirche (Gebäude), Name zahlreicher Kirchengebäude
 Friedenskirche (Rheydt), umgenutztes Kirchengebäude in Mönchengladbach-Rheydt
 Friedenskirche (Wien), Architekturprojekt in Wien

Siehe auch:
 Maria-Frieden-Kirche
 Pax Christi